Total:

 Total S.A. — французская нефтегазовая компания.
 Total — российская рок-группа.
 Total 1 — первый сборник, выпущенный кёльнским лейблом Kompakt.
 Total 2 — второй сборник, выпущенный кёльнским лейблом Kompakt 25 июля 2000 года.
 Total 3 — третий по счету сборник, выпущенный известным кёльнским лейблом Kompakt 31 июля 2001 года.
 Total 4 — четвертый сборник microhouse и minimal techno, выпущенный известным кёльнским лейблом Kompakt в 2002 году.
 Total 5 — пятый сборник, выпущенный известным кёльнским лейблом Kompakt.
 Total 10 — десятый юбилейный сборник, выпущенный кёльнским лейблом Kompakt.
 Total 11 — одиннадцатый альбом, выпущенный известным кёльнским лейблом Kompakt.

См. также 
 Stereo Total